Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2006 var det sjuttionde i ordningen och det första spelat i en annan före detta sovjetrepublik än Ryssland, och spelades i Arena Riga i Lettlands huvudstad Riga, utom grupp B och C som spelades i Skontohallen, 5–21 maj 2006. Totalt 45 landslag deltog, varav 16 i toppdivisionen.

De olympiska mästarna Sverige blev efter finalseger med 4–0 mot de regerande världsmästarna och olympiska bronsmedaljörerna Tjeckien världsmästare för första gången efter sin sjunde VM-titel åtta år tidigare, och även det hittills enda landslaget som blivit både olympiska och världsmästare samma kalenderår, medan de olympiska finalisterna Finland vann brons och sin första VM-medalj efter VM-finalen 2001, efter vinst mot Kanada i matchen om tredjepris.

Toppdivisionen
De sexton deltagande landslagen delades in i fyra grupper med fyra lag vardera, som alla mötte alla en gång varefter tre från varje grupp gick vidare till en mellanrunda där lag från grupp A och D respektive grupp B och C mötte varandra en gång.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrunda

Grupp E

Grupp F

Nedflyttningsserie

Slutspel
De fyra bäst placerade landslagen från varje grupp i mellanrundan gick vidare till slutspel, som började 17 maj.

Division I 

De tolv lagen i Division I delades upp i två grupper, A och B, med sex lag i varje grupp. Lagen spelade en enkelserie där alla mötte alla. De två gruppvinnarna från respektive grupp kvalificerade sig till VM 2007. De två lag som slutade på sista plats i grupperna flyttades ned till Division II.

Grupp A spelades i Amiens, Frankrike, medan grupp B avgjordes i Tallinn, Estland.

Grupp A

Grupp B

Division II 

De tolv lagen i Division II delades upp i två grupper, A och B, med sex lag i varje grupp. Lagen spelade en enkelserie där alla mötte alla. De två gruppvinnarna från respektive grupp kvalificerade sig till VM 2007 Division I. De två lag som slutade på sista plats i grupperna flyttades ned till Division III.

Grupp A spelades i Sofia, Bulgarien, medan grupp B avgjordes i Auckland, Nya Zeeland.

Grupp A

Grupp B

Division III 

VM i Division III spelades i Reykjavik, Island. Ettan och tvåan flyttades upp till Division II.

Division III

Statistik

Turneringens priser
Bästa spelare utsedda av förbundsledningen:
Bästa målvakt:  Johan Holmqvist
Bästa försvarare:  Niklas Kronwall
Bästa forward:  Sidney Crosby
Mest värdefulla spelare:  Niklas Kronwall

Medias all-starlag:
Målvakt:  Andrei Mezin
Backar:  Timo Nummelin,  Niklas Kronwall
Kedja:  Aleksandr Ovetjkin,  David Výborný,  Sidney Crosby

Poängliga

Målvaktsliga

Total slutställning

Externa länkar 
IIHF Toppdivisionen

Referenser